Motociklistična Velika nagrada Češke 2006 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 20. avgusta 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006